Chris Kelly peut désigner :
  (1890–1929), trompettiste américain de jazz ;
 Chris Kelly (1978-2013), membre de Kris Kross, groupe de hip-hop américain ;
 Chris Kelly (né en 1980), joueur canadien de hockey sur glace.